Phantom Rider, personagem da Marvel anteriormente chamado de Ghost Rider, conhecido no Brasil como Cavaleiro Fantasma
 Ghost Rider ou Haunted Horseman (Cavaleiro Mal-Assombrado), personagem da Magazine Enterprise também conhecido no Brasil como Cavaleiro Fantasma ou Fantasma Vingador
 Phantom Ranger, personagem australiano conhecido no Brasil também como Cavaleiro Fantasma
 The Phantom Rider (1936), seriado de cinema lançado no Brasil como "O Cavaleiro Fantasma"
 The Phantom Rider (1946), seriado de cinema lançado no Brasil como "Cavaleiro Fantasma"

Outros usos
 Ghost Rider (Marvel Comics) personagem conhecido no Brasil como Motoqueiro Fantasma
 Ghost Rider (filme)

Desambiguação